

Persone 
 Elli Michler – poetessa tedesca
 Frank Michler Chapman – ornitologo statunitense pioniere nella scrittura di guide da campo
 Gerhard O. Michler – matematico tedesco
 Klaus Michler – giocatore tedesco di hockey su prato
 Wilhelm Michler – chimico tedesco